El término escándalo (scandal en inglés) puede ser usado para referirse a varios acontecimientos:

 Escándalo político, un escándalo que involucra a políticos.
 Escándalo Watergate, en Estados Unidos.
 Escándalo Escorpión, en Chile.
 Escándalo Sokal, un engaño editorial internacional.
 Escándalo Faurisson, controversia en la que Robert Faurisson se vio envuelto.
 Escándalo Bogdanov, debate sobre el valor de una serie de artículos sobre física teórica escritos por los hermanos gemelos franceses Igor y Grichka Bogdanov.
 Escándalo Harden-Eulenburg, controversia que surgió en torno a una serie de procesos militares y cinco procesos regulares por comportamiento homosexual y las correspondientes denuncias por calumnias.

Cine y televisión 
 Scandal, película de 1929 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Escándalo, película chilena de 1940 dirigida por Jorge Délano "Coke".
 El escándalo, película de 1943 dirigida por José Luis Sáenz de Heredia.
 Escándalo, película de 1950.
 Escándalo en la familia, película de 1967 dirigida por Julio Porter.
 Escándalo, película dirigida por Salvatore Samperi, en 1976.
 Scandal, película de 1989.
 Escándalo, telenovela de 1997.
 Notes on a Scandal, película de 2006.
 Scandal, película de 2012.
 Scandal, serie de televisión de 2012.
Escandalosos, serie animada de 2015.
El escándalo, película de 2019, dirigida por Jay Roach.

Música 
 Scandal (años 1980), banda de rock/pop de Estados Unidos.
 Scandal (1989), canción de Queen.
 Escándalo, canción de Raphael publicada en 1991
 Scandal (2008-), banda de pop-rock de Japón.
 Scandal (2006), álbum de Kangta & Vanness.
 Scandal (2006), EP de Scandal (EE.UU.).

Botánica 
 Arum italicum, el nombre común de la planta.
 Ribes uva-crispa, el nombre común de la planta